Коксу́н () — село у складі Абайського району Карагандинської області Казахстану. Адміністративний центр Коксунського сільського округу.

Населення — 632 особи (2009; 639 у 1999, 722 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 60 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Абайського району (Карагандинська область)
Села Карагандинської області